Очеретний Віталій Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник росйсько-української війни.
 Очеретний Володимир Феодосійович — журналіст, фотохудожник, краєзнавець, заслужений журналіст України.
 Очеретний Тимофій — вояк Армії УНР, розстріляний 1921 під Базаром.
Прізвища